Sankt Jakob psáno též St. Jakob (česky Svatý Jakub) může být:

 St. Jakob in Defereggen – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko
 St. Jakob in Haus – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko
 Sankt Jakob im Rosental – městys v rakouské spolkové zemi Korutany
 Sankt Jakob im Walde – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko